

Geografia

Austria 
 Eichenberg – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)

Germania

Comuni 
 Eichenberg – comune nel circondario di Hildburghausen (Turingia)
 Eichenberg – comune nel circondario della Saale-Holzland (Turingia)
 Neu-Eichenberg – comune nel distretto di Kassel (Assia)

Ex comuni e frazioni 
 Eichenberg – ex comune ora frazione di Berkheim, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Eichenberg – ex comune ora frazione di Haundorf, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Eichenberg – ex comune ora frazione di Neu-Eichenberg, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Eichenberg – ex comune ora frazione di Sailauf, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)

Russia 
 Eichenberg – antico nome tedesco di Lesnoe, località nel Černjachovskij rajon (Kaliningrad)

Pagine correlate 
Eichberg (disambigua) – pagina di disambiguazione